Сан-Агустин-дель-Гуадаликс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама.  Занимает площадь 3830 км². Население — 11885 человек (на 2010 год).

Покровителем города считается святая дева де Наваласарса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página oficial del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
 Página del ayuntamiento ofrecida por la Comunidad de Madrid
 Página personal sobre el municipio
 Crónica Norte Revista comarcal de Información

Муниципалитеты Мадрида